Кировский район — ряд районов в СССР и постсоветских государствах, названных в честь С. М. Кирова:

Районы регионов 
 Кировский район (Калужская область)
 Кировский район (Ленинградская область)
 Кировский район (Могилёвская область)
 Кировский район (Приморский край)
 Кировский район (Северная Осетия)
 Кировский район (Ставропольский край)
 Кировский район (Крым)

 Упразднённые и переименованные
 Кировский район — название района Алма-Атинской (Талды-Курганской) области Казахской ССР и Казахстана в 1944—1993 годах
 Кировский район — район Восточно-Казахстанской области, существовавший в 1934—1963 годах
 Кировский район — район Южно-Казахстанской (Чимкентской) области Казахской ССР, существовавший в 1940—1997 годах
 Кировский район — название района Киргизской ССР до 1992 года
 Кировский район — район Иркутской области, существовавший до 1959 года
 Кировский район — название Селижаровского района Калининской области в 1936—1963 годах
 Кировский район — название Нововятского района Кировской области в 1934—1958 годах
 Кировский район — район Челябинской и Курганской областей, существовавший в 1935—1963 годах
 Кировский район — район Мурманской области, существовавший в 1935—1954 годах
 Кировский район — название района Сахалинской области РСФСР до 1965 года
 Кировский район — название района Туркменской ССР в 1935—1959 и 1975—1990-х годах
 Кировский район — название района Узбекской ССР до 1992 года
 Кировский район — район Черкесской АО, существовавший в 1938—1956 годах

Районы городов 
 Кировский район (Астрахань)
 Кировский район (Волгоград)
 Кировский район (Донецк)
 Кировский район (Екатеринбург)
 Кировский район (Казань)
 Кировский район (Кемерово)
 Кировский район (Красноярск)
 Кировский район (Макеевка)
 Кировский район (Махачкала)
 Кировский район (Новосибирск)
 Кировский район (Омск)
 Кировский район (Пермь)
 Кировский район (Ростов-на-Дону)
 Кировский район (Самара)
 Кировский район (Саратов)
 Кировский район (Санкт-Петербург)
 Кировский район (Томск)
 Кировский район (Уфа)
 Кировский район (Хабаровск)
 Кировский район (Ярославль)

 Упразднённые и переименованные районы
 Кировский район (Горький) — 1941—1956 годы
 Кировский район (Днепропетровск) — 26 ноября 2015 года переименован в Центральный
 Кировский район (Иваново) — образован в 1936 году, упразднён в 1949 году
 Кировский район (Иркутск) — в 1996 году преобразован в Правобережный округ
 Кировский район (Караганда) — упразднён в 1997 году путём присоединения к Октябрьскому району
 Кировский район (Керчь) — образован в 1936 году, упразднён в 1988 году
 Кировский район (Краснодар) — упразднён в 1955 году путём присоединения к Кагановичскиму району, в настоящее время — Западный округ города
 Кировский район (Кропивницкий) — 19 февраля 2016 года переименован в Крепостной
 Кировский район (Курск) — 4 февраля 1994 года переименован в Железнодорожный округ
 Кировский район (Москва):
 район в центре Москвы, с апреля 1917 года носил название Замоскворецкий, с декабря 1930 года — Москворецкий, с декабря 1934 года — Кировский, с 1969 года — вновь Москворецкий; с 1995 года — Замоскворечье
 окраинный район на севере Москвы, входивший в СВАО, образован в 1969 году, существовал до 1991 года
  (Мурманск) — район в 1939—1948, 1951—1958 годах, в 1958 году упразднён
 Кировский район (Оренбург) — упразднён в 1960 году
 Кировский район (Петропавловск) — 1973—1988 годы
 Кировский район (Рига) — до 1959 года
 Кировский район (Ташкент) — переименован в Юнусабадский
 Кировский район (Тбилиси) — переименован в Крцанисский, ныне в Мтацминдо-Крцанисском районе
 Кировский район (Челябинск) — район города Челябинска, существовавший в 1934—1956 гг. Территория включена в состав Советского района.

См. также 
 Киров